

Geografia
Monte Ruegg – vetta nei monti dell'Ammiragliato, in Antartide

Persone
Alfred Rüegg (1934-2010) – ciclista su strada e pistard svizzero
Ferdinand Rüegg (1847-1913) – vescovo cattolico svizzero
Ivo Rüegg (1971) – bobbista svizzero
Kevin Rüegg (1998) – calciatore svizzero
Max Rüegg (...) – bobbista svizzero
Tony Rüegg (...) – bobbista svizzero
Yvonne Rüegg (1938) – ex sciatrice alpina svizzera naturalizzata italiana